Ната́лия Ива́новна Зве́рева (род. 12 июня 1970, Москва) — российский экономист, менеджер и общественный деятель. Эксперт в области социального предпринимательства, директор фонда «Наше будущее». Кандидат экономических наук (2021).

Биография 

В 1992 году окончила Московский институт прикладной биотехнологии по специальности «экономист», обучалась в РГУ им. Плеханова.
С 1993 по 1996 год работала открытом акционерном обществе «НИКойл» главным бухгалтером, позже была директором Департамента экономики и финансов. С 2005 по 2007 год — советник председателя правления и руководитель Службы советников по управлению инвестиционными рисками в банке «Уралсиб».

В 2007 году возглавила основанный бизнесменом Вагитом Алекперовым фонд региональных социальных программ «Наше будущее», который стал одним из первых частных фондов в России, помогающих в создании собственного бизнеса инвалидам, многодетным семьям, воспитанникам детских домов.

В качестве эксперта по социальному предпринимательству на 2018 год принимает участие в работе профильных организаций и мероприятий:
 Член Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания РФ (с июля 2015 года).
 Член экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
 Член рабочей группы по разработке дорожной карты «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере».
 Спикер международного инвестиционного форума «Сочи» и Петербургского международного экономического форума в рамках дискуссий по социальному предпринимательству (с 2013 года).
 Член Попечительского совета независимой национальной премии в области деловой журналистики «Медиа-Капитал».
 Член экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

В октябре 2013 года участвовала во встрече предпринимателей с кабинетом министров и Дмитрием Медведевым.

В 2015 году издательством Альпина Паблишер было выпущено учебное пособие «Создание успешного социального предприятия» авторства Наталии Зверевой.

Статьи Зверевой публиковались в журналах «Эксперт», Forbes, газетах «Ведомости», «Частный корреспондент» и других изданиях.

5 марта 2019 года Наталия Зверева приняла участие в парламентских слушаниях законопроекта о социальном предпринимательстве в России. В тот же день законопроект был принят Государственной думой в первом чтении (вступил в силу в июле 2019 года).

В конце 2019 года фондом «Наше будущее», при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, была опубликована в открытом доступе книга «Атлас практик развития социального предпринимательства субъектами РФ», авторства Наталии Зверевой. На 2020 год запланировано издание печатной версии книги.

25 ноября 2020 года Наталия Зверева приняла участие в заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации. В рамках своего доклада она внесла ряд предложений по дальнейшему развитию инфраструктуры государственной поддержки социального предпринимательства в России.

В 2021 году защитила диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук по теме «Модель создания и организационно-экономический механизм функционирования институтов развития социального предпринимательства» (научный руководитель д.э.н. С. Г. Фалько).

В 2022 году вошла в состав попечительского совета Государственного музея Востока.

Награды 
 Национальная премия «Великие люди великой России» (2016).
 Грамота Торгово-промышленной палаты Российской Федерации за вклад в развитие социального предпринимательства (2016).
 Медаль святого благоверного князя Даниила Московского «За труд во славу Святой Церкви» (2008).

Некоторые публикации

Примечания

Ссылки

Видео 
 
 

Экономисты России
Социальные предприниматели
Социальное предпринимательство в России
Кандидаты экономических наук